Дарницкий мост:
 Мост Струве
 Дарницкий мост (Киев)
 Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост